O sinal do canivete é um sinal clínico investigado em pacientes neurológicos, que se caracteriza por uma resistência inicial no movimento de estender o antebraço sobre o braço, seguida por uma diminuição dessa resistência conforme o ângulo-arco do movimento aumenta - tal qual um canivete se abrindo. Comumente, é observado em pacientes com síndromes que envolvem a hipertonia muscular, ou seja, em síndromes das vias piramidais ou cortico-espinhais (com paralisia espástica e hiperreflexia). 

A espasticidade se explica pela perda da inibição dos neurônios gama realizada por fibras extrapiramidais contiguamente lesionadas.

Sintomas